Албури-Отар также упоминаются названия Альбури-Отар, Альбури, Эльбури-отар () — опустевший ауховский аул в Казбековском районе Дагестана.

География 
Аул располагался в местечке «» (за р. Булак), к югу от города Хасавюрт, в междуречье рек Акташ () и Булак ().

Ближайшие населённые пункты: на юге село — Алмак, на севере — сёла Калининаул и Ленинаул, на северо-востоке — сёла Симсир и Байтарки, на юго-западе — также ныне несуществующее ауховское селение Ваники (, старорусск. Ваникъ).

История 
Название Албури-Отар получило от имени своего основателя ауховца Албури, который являлся представителем чеченского тайпа Аккой (). В наше время территория аула служит сельскохозяйственными угодьями для жителей селения Калининаул (до 1944 года Юрт-Аух). Недалеко от бывшего аула Албури-Отар сохранилась кладбище Олбар кешнаш («Албури кладбище»), А. С. Сулейманов указывает его расположение в черте родового селения тайпа — Юрт-Аух. В Юрт-Аухе представили тайпа Аккой () в основном проживали в квартале «Ӏаккойн басе», которое является историческим центром села.

В источниках времён Кавказской войны поселение Албури-Отар, наряду с Ваники, указывается как передовое селение ауховцев, которые не раз подвергались разорению российскими войсками. В 1857 году А. Е. Врангель совершил поход к вновь выстроенному Албури-Отару, который имел до 250 дворов и был населён чеченцами-ауховцами, Альбури-Отар лежал верстах в 6-ти выше Юрт-Ауха и был окружен с трех сторон лесною чащею. Выступив 24-го августа из Кишен-Ауха, отряд в 10 часов утра прибыл к аулу Юрт-Аух и сделал вид наступления к аулу Альбури. Едва только войска барона Врангеля передвинулись в этом направления с версту, как ауховцы, опасаясь за аул, покинули лес и поспешили на защиту Альбури-Отара. Барон Врангель быстро повернул конницу и стрелков влево и завладел лесистыми возвышенностями верхнего пути, командовавшими всею дорогою.

Под прикрытием занятых пунктов остальные части колонны, сменяя одна другую, постепенно дебушировали к аулу Дылым. Только у последнего лесистого кургана неприятель успел настичь хвост колонны, но был отброшен картечью единорогов и действием штуцерного огня арьергардных рот 1-го батальона Апшеронцев. Таким образом, демонстрация к Альбури-Отару вполне увенчалась успехом и неприятель понес чувствительную потерю, несмотря на все выгоды местности, на которой происходили военные действия. Аул Албури-Отар был сожжён.

В газете «Кавказъ» 1858 года, события эти описываются следующим образом:

Барон, избегая засады, устроенной Ауховцами въ лесу по дылымской дороге, направилъ отрядъ по горной дороге, на Альбури-Отаръ. — Князь Багратіон, идя въ авангард с кавалеріею, пошелъ на рысяъ на высоту грыбня; поднявшись на него, онъ понесся вдоль гребня къ Албури-Отару, распугивая, как птицъ, конные толпы горцев, укрывавшихся стремглавъ въ лесъ балки.

По следам авангарда двигалась и вся колона. Несколько отчаянныхъ горцевъ попробовали было занять высоту, Обратная атака поставленныхъ въ засаде таягучиляровъ (фланкеровъ) Дагестанскогоконно-иррегулярнаго полка, а съ другой стороны атака, произведенная конвоемъ барона, въ одинъ мигъ расеяла горцевъ. При этомъ, четырнацати-летниій сынъ умершого недавно Агаларъ-бека, казикумыкского правителья, бойкій наездникъ и отличный стрелокъ, въ глазахъ всехъ свалилъ горца съ лошади выстреломъ изъ своей винтовки. Баронъ обнялъ восхищеннаго маленькаго удальца Джафара.

За темъ отрядъ, пройдя пылавшій Альбури-Отаръ, сдерживая горцевъ въ отдаленій огнемъ изъ штуцеровъ и нарезныхъ ружей, спустился благополучно къ Дылыму и соединился съ вагенбургомъ.

Простоявъ здесъ сутки, отрядъ принялъ оьратное движеніе въ Буртунай.

Движеніе это было сделано двумя колоннаями; одна, состоявшая изъ 21-го стрелковаго баталіона и кавалерій, пошла черезъ Нов. Зубутъ, где колонна ничего и никого не видала, кроме опустелаго аула, домовъ въ 200, совершенно не тронутыхъ.

Густая, высокая лебеда и репейниъ разрослись на домахъ, дворахъ и по улицам; міръ пернатыхъ завладелъ достояніемъ человека. Заслышавъ говоръ людей, кошка жалобно мяукнула въ гуще бурьяна.

Другая коллона, состоявшая изъ баталіоновъ Апшеронского и дагестанского полка, роты саперъ и артиллерій, подъ командою полковника Ракуссы, пошла по просеке.

Между тем, в ночь с 9-го на 10-е число были посланы ночью пешие охотники из жителей Андреевской деревни, которые захватили в плен неприятельский пикет, состоявший из 4-х чел, что заставило ауховцев сжечь занимаемый ими укрепленный пост против Альбури-отара и отступить за 3 верст в лес 12-го сделано движение ко второй переправе через Акташ, по дороге на Юрт-Аух к Биляр-Кургану.

В 1859 году царскими войсками, были переселены в Андреевскую деревню до 500 человек из ауховских аулов Ваника, Албури-Отар и других мест.

Галерея

Примечания

Литература 

 Книги
 
 
  
 
 
 Статьи

Ссылки 
 Урочище — Албури-Отар(Urochishche Alburi-Otar) — координаты, описание, топонимика (расшифровка), фото, карта
 Урочище Албури-Отар — Дагестан — Российская Федерация
 

Упразднённые населённые пункты Казбековского района